«Несносные медведи в перерыве между тренировками» () — американский спортивный комедийный фильм режиссёра Майкла Прессмана 1977 года. Продолжение фильма «Несносные медведи» (1976).

Сюжет 
В прошлом году команда «Медведей» заняла второе место в чемпионате, а в этом году уже стала чемпионом. «Медведей» по этому поводу пригласили в Хьюстон, сыграть в «Астродоме» с местной командой. Победитель этой игры поедет в Японию, чтобы сыграть там с японской командой. Однако «Медведей» ждут и плохие новости. Команду покинул тренер Моррис Баттермейкер, а также его дочь Аманда, которая была хорошим питчером. Новый тренер детям совершенно не нравится и у них сразу же разгорается конфликт. Келли Лик приводит в команду нового питчера Кармена Ронзонни, который якобы умеет кидать мяч в разных стилях. На игру в Хьюстон дети решают ехать одни. Без тренера и вообще без взрослых. Родителям же дети предъявляют в качестве своего нового тренера и сопровождающего сумасшедшего старика, который работает на газонокосилке.

Команда «Медведей» отправляется на микроавтобусе, который возможно в угоне, через пол страны из Калифорнии в Техас. За руль садится 13-летний Келли Лик. По дороге они ночуют в мотеле, а в Нью-Мексико играют в бейсбол с местными индейскими детьми, которым с разгромным счётом проигрывают. Оказалось, что новый питчер «Медведей» не так уж и хорош. В Хьюстоне фургоном заинтересовывается полиция. От детей требуют предъявить старшего. Келли Лик сообщает, что позовёт тренера и куда-то уходит. Он отправляется на завод, на котором работает его отец, который много лет назад ушёл из семьи. Майк Лик входит в положение детей и соглашается побыть какое-то время их «тренером».

Постепенно Майк Лик действительно начинает тренировать команду и готовить их к предстоящей игре. Он помогает Ронзонни научиться нормально бросать мяч. Майк просит его бросать мяч в своём стиле, а не пытаться подражать профессиональным взрослым бейсболистам. Хотя Келли Лик сам позвал отца на помощь, у него с ним начинается конфликт, так как наружу выходит обида Келли на отца за прошлое. Приходит пора игры в «Астродоме». «Медведям» удаётся сыграть только два иннинга, когда официальные лица прерывают игру, объявляя, что дети играют слишком медленно и их время истекло. В конце концов, вмешиваются зрители, которые требуют дать детям доиграть. Проходит ещё два иннинга, в конце которых «Медведям» всё же удаётся победить. Дети посвящают свою победу Тимми Лупусу, который остался дома из-за травмы ноги.

В ролях 
 Уильям Дивейн — Майк Лик
 Джеки Эрл Хейли — Келли Лик
 Клифтон Джеймс — Сай Орлански
 Крис Барнс — Таннер Бойл
 Эрин Блант — Ахмад Абдул Рахим
 Джеффри Луис Старр — Майк Энгельберг
 Джимми Байо — Кармен Ронзонни
 Альфред Люттер — Альфред Огилви
 Дэвид Стамба — Тоби Уайтвуд
 Джейм Эскобедо — Хосе Агилар
 Джордж Гонзалес — Мигель Агилар
 Бретт Маркс — Джимми Фельдман
 Дэвид Поллок — Руди Стайн
 Куинн Смит — Тимми Лупус
 Лейн Смит — офицер Макки
 Дольф Свит — мистер Мэннинг
 Пэт Корли — Морри Слейтор
В роли самих себя в фильме появляются некоторые игроки «Хьюстон Астрос»

Рецензии 
Фильм получил смешанные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes у него 50 % «свежести» на основе 10 рецензии. На сайте Metacritic у фильма 47 баллов из 100 на основе мнения 5 критиков.

Критики отмечали, что фильм сильно уступает своему предшественнику и здесь отсутствуют звёзды первого фильма. С другой же стороны, в фильме присутствуют все те же дети, за которыми по-прежнему интересно наблюдать.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1977 года
Кинокомедии 1977 года
Кинокомедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы о бейсболе
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы-сиквелы
Фильмы Майкла Прессмана
Хьюстон Астрос